Capannelle ima više značenja:
 Capannelle, Grosseto
 Capannelle, Lucca